Hrvatska
 Dolac (Brestovac)
 Dolac (Primošten) – uvala kod Primoštena
 Dolac (Šibenik) – dio Šibenika, predgrađe Šibenika u srednjem vijeku
 Dolac (Zagreb) – dio Zagreba i istoimena tržnica
 Gornji Dolac, gradsko naselje grada Omiša

BiH
 Dolac (župa), katolička župa u Središnjoj Bosni
 Dolac (Busovača, BiH), naselje u općini Busovača
 Dolac (Čapljina, BiH), bivše samostalno naselje u općini Čapljina
 Dolac (Glamoč, BiH), naselje u općini Glamoč
 Dolac (Novo Sarajevo, BiH), mjesna zajednica u Općini Novo Sarajevo
 Dolac (Travnik, BiH), naselje u općini Travnik
 Dolac na Lašvi, naselje u općini Travnik
 Dolac (Zavidovići, BiH), naselje u općini Zavidovići
 Gornji Dolac (Travnik, BiH)], bivše naselje u općini Travnik
 Ljuti Dolac, naselje u općini Široki Brijeg 
 Cerov Dolac, naselje u općini Grude

Crna Gora:
 Dolac (Berane, Crna Gora), naselje u općini Berane
 Dolac (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje

Srbija:
 Dolac (rijeka), rječica u Vojvodini, u Bačkoj